Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du  régiment d'infanterie.

À la mobilisation, chaque régiment d'active créé un régiment de réserve dont le numéro est le sien plus 200.

Création et différentes dénominations 
  :  Régiment d'Infanterie.
  : Dissolution.

Chefs de corps 
 d' à  : Lieutenant Colonel Giralt. (Pris le commandement de la brigade à la place du général Durupt ayant été blessé).
  - : Commandant Boule.

Drapeau 
Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes :

Décorations décernées au régiment

Première Guerre mondiale

Affectation 
 Casernement Sathonay-Camp,  Brigade d'Infanterie (Stationnement de la brigade à Chambéry aux ordres du Général Durupt),  Région à la  Division d'Infanterie d' à .
Le régiment a été constitué à Bourgoin.

Historique

1914 
Bataille de Morhange, Lorraine...

1915 
Bataille de Lorraine...

1916 
Nancy...Bataille de Verdun...Batterie de Damloup.

1917 
Verdun...Bois des Caurières...Marne...
Le régiment est dissous le .

Traditions et uniformes

Insigne

Devise

Personnages célèbres ayant servi au  RI

Sources et bibliographie 
 Archives militaires du Château de Vincennes.
 À partir du Recueil d'historiques de l'Infanterie française (général Andolenko - Eurimprim 1969).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française

Liens externes 

INF, 222
Unité ou formation militaire créée en 1914
Unité ou formation militaire dissoute en 1917